Der 1. FIS-Ladies-Grand-Prix wurde vom 6. bis 19. Februar 1999 ausgetragen. Die Stationen waren Braunlage, Baiersbronn, Schönwald, Breitenberg/Rastbüchl und Ramsau.

Den ersten Grand Prix-Sieg holte sich die Österreicherin Sandra Kaiser mit großem Vorsprung vor der Amerikanerin Karla Keck, den dritten Rang belegte die Österreicherin Daniela Iraschko. In Braunlage und in der Ramsau wurde nur ein Durchgang gesprungen.

Veranstaltungsorte

Braunlage 
Das Auftakteinzelspringen fand am 7. Februar auf der Wurmbergschanze statt. Es gab nur einen Durchgang.

Baiersbronn 

Das zweite Einzelspringen fand am 10. Februar auf der Großen Ruhesteinschanze statt.

Schönwald 
Das dritte Einzelspringen fand am 13. Februar auf der Adlerschanze statt.

Breitenberg/Rastbüchl 
Das vierte Einzelspringen fand am 17. Februar auf der Baptist Kitzlinger Schanze statt.

Ramsau 
Das fünfte Einzelspringen fand am 19. Februar auf der WM Schanze W 90 statt. Es gab nur einen Durchgang.

Endstand des FIS Ladies Grand Prix 

1999
Fis Ladies Grand Prix